Бойд () — шотландське та англійське прізвище, іноді зустрічається як ім'я. Також географічні об'єкти, що походять від цього поняття.

Персоналії 
 Бойд (прізвище)
 Бойд (ім'я)

Географічні назви

Бойд — округ у штаті Новий Південний Уельс, Австралія

Антарктида 
 Хребет Бойд — хребет в горах Крері, Антарктида

Бойд — округ у штаті Небраска, США
 Бойд — округ у штаті Кентуккі, США
 Бойд — місто, штат Міннесота
 Бойд — місто, штат Техас
 Бойд — селище, штат Вісконсин
 Бойд — переписна місцевість, штат Монтана

Див. також 
 Бойд — шотландський клан.
 Бойд (округ)